Авл Манлій Вульсон — політичний та військовий діяч Римської республіки
 Авл Манлій Вульсон — політичний, державний і військовий діяч часів ранньої Римської республіки, консул 474 року до н. е.
 Авл Манлій Вульсон Капітолін — політичний і військовий діяч часів Римської республіки, триразовий військовий трибун з консульською владою